Tento článek se zabývá tématem obyvatel Litvy. Při sčítání v roce 2011 měla země 3 043 429 obyvatel.

Etnické složení 

Mezi Baltskými státy má Litva nejhomogennější populaci. Podle sčítání v roce 2001 se 83,4 % populace označilo za (etnické) Litevce, 6,7 % za Poláky, 6,3 % za Rusy, 1,2 % za Bělorusy a 2,3 % za členy jiné etnické skupiny.

Jazyky 

Litevština je jediným oficiálním jazykem Litvy jako celku. Je to mateřský jazyk téměř 85 % populace a mluví jí také 286 742 z 443 514 obyvatel nelitevského původu. V době Sovětského svazu se oficiálně používala ruština, takže většina dospělých Litevců umí také rusky. Polská menšina většinou užívá polštinu. Rusové, kteří imigrovali po II. světové válce, užívají ruštinu jako svůj první jazyk. Mladší generace obecně užívá jako svůj druhý jazyk angličtinu. Značná část celkové populace (37%) umí nejméně dva jazyky. Podle sčítání v roce 2011 celkem 30 % obyvatel umí anglicky.

Celkem 14 800 žáků v roce 2012 nastoupilo do škol, kde se vyučovalo v ruštině (v roce 1991 to bylo 76 000), a asi 12 300 žáků se zapsalo do polských škol (v roce 1991 to bylo 11 400 a v roce 2001 to bylo 21 700). V zemi existují i školy s vyučováním v běloruštině, francouzštině a angličtině.

Náboženství 
Podle sčítání v roce 2011 se celkem 77,2 % Litevců označilo za římské katolíky. V první polovině 20. století měla zdejší luteránská církev asi 200 000 členů, 9 % celkové populace, ale jejich počet od roku 1945 klesl. Od roku 1990 založilo v Litvě misie mnoho protestantských církví. 4,1 % obyvatel vyznávají pravoslavnou církev, 0,8 % obyvatel jsou Starověrci (obojí je rozšířené hlavně mezi ruskou minoritou), 0,8 % jsou protestanti a 6,1 % obyvatel je bez vyznání.

Židovská komunita před II. světovou válkou čítala 160 000 lidí, ale byla téměř celá vyhlazena během holocaustu. V roce 2011 se za Židy označilo asi 3 000 obyvatel Litvy, zatímco 1 200 se přihlásilo k židovské náboženské komunitě.

Demografická statistika

Před II. světovou válkou 
Zdroj: 

1 data k roku 1939 nezahrnují region města Klaipėda

Po II. světové válce 
Zdroj:

Reference

Externí odkazy 
 

Litva
Litevská společnost